EAN steht für:
 École d’Architecture de Nancy, vormaliger Name der École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, französische Architekturhochschule
 Enriched Air Nitrox, ein Atemgasgemisch beim Tauchen, siehe Nitrox
 Ethylammoniumnitrat, ionische Flüssigkeit
 European Academy of Neurology, europäische Dachorganisation der Neurologen
 European ALARA Network, siehe ALARA
 European Article Number, eine Produktkennzeichnung für Handelsartikel
 European Aviation Network, ein Netzwerk aus Mobilfunkstationen und Satelliten zur Bereitstellung von mobilem Internet auf innereuropäischen Flügen
 Phifer Airfield (IATA-Code), Flugfeld von Wheatland (Wyoming), Platte County (Wyoming), Wyoming
 Skypower Express Airways (ICAO-Code), nigerianische Fluggesellschaft

Abkürzung